Denkendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Denkendorf, Esslingen – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Denkendorf, Eichstätt – kommun i  Landkreis Eichstätt, Bayern, Oberbayern,